Флаг муниципального образования «Гага́ринский район» Смоленской области Российской Федерации является официальным символом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 26 февраля 2010 года и 23 апреля 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5965.

Флаг отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 

Прямоугольное полотнище, воспроизводящее композицию герба муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в синем, белом, красном и жёлтом цветах.

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле — обременённая червлёной ладьёй серебряная чешуйчатая оконечность, из каковой возникает серебряное, поднятое и расправленное влево крыло, увенчанное золотой звездой о пяти лучах. В вольной части — герб Смоленской области. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Первоначально при разработке флага использовалось следующее описание флага: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящие из двух горизонтальных полос синего (вверху, шириной в 2/3 ширины полотнища) и белого цветов. На серебряном поле на шестнадцати серебряных волнах червлёная барка. В лазоревом (голубом, синем) поле серебряное крыло с пятью перьями, на острие верхнего пера которого золотая, вытянутая по вертикали пятилучевая звезда неправильной формы».

Обоснование символики 
Красная (червлёная) барка символизирует историю района. Она изначально была изображена на историческом гербе, который был пожалован городу Гжатску (с 1968 года — город Гагарин) а Екатериной II. Но в связи с тем, что червлёная барка, гружёная золотыми мешками, присутствующая на первоначальном гербе, уже использована на гербе и флаге города Гагарин, для герба района использована более изысканная по форме лодка, которую разработал для герба города Гжатска по поручению Александра II возглавивший в 1857 году Гербовое отделение Сената барон Б. В. Кёне.

Шестнадцать синих волн на белом поле символизируют пятнадцать сельских и одно городское поселений Гагаринского района.

Белое крыло с пятью перьями — олицетворяет полёт Ю. А. Гагарина, а также является символом полёта мысли, мечты фантазии. Число пять — символ совершенства и риска, олицетворение вдохновения, стремления к высотам. Крыло выходит из волн, как символ неразрывной связи истории и современности.

Пятилучевая звезда, вытянутая по вертикали, олицетворяет ракету, корабль «Восток» Ю. А. Гагарина. Пять концов звезды — олицетворение человека, человеческого превосходства, радости и счастья, символ путеводности, высоких целей, искренности. Звезда пятиконечная — обозначает некое качество, дарованное свыше. Золотая звезда напоминает также о том, что Ю. А. Гагарин был офицером.

Красный цвет — символизирует любовь, мужество, смелость, великодушие, а также кровь, пролитую за веру и отечество.

Синий цвет — символизирует небо, космос, высоту, вечность, благородство, оптимизм, красоту, величие, верность, доверие, безупречность, а также развитие, движение вперёд, надежду, мечту.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности. Белый цвет части полотнища также символизирует принадлежность Гагаринского района к Смоленской области, фон герба которого серебряный (белый).

Примечания 

Флаги с изображением корабля
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением пятиконечных звёзд